The Unforgiven:

 The Unforgiven — четвёртая песня из пятого студийного альбома группы Metallica The Black Album.
 The Unforgiven II — четвёртая песня с седьмого студийного альбома группы Metallica ReLoad.
 The Unforgiven III — седьмая песня с девятого студийного альбома группы Metallica Death Magnetic.

См. также 
 Непрощённый